Второй кабинет Бориса Джонсона () — 99-е (с момента образования в 1707 году Королевства Великобритания) правительство Великобритании, действующее с 16 декабря 2019 года по 6 сентября 2022 года под председательством Бориса Джонсона.

Формирование 
Второй кабинет Бориса Джонсона начал свою работу 13 декабря 2019 года, когда королева Елизавета II пригласила главу консерваторов Бориса Джонсона сформировать новое правительство после внеочередных всеобщих выборов 2019 года, на которых Консервативная партия показала максимальный результат с 1987 года.

Выборы были назначены после того, как парламент зашёл в тупик из-за Брексита, когда первый консервативный кабинет Бориса Джонсона из консервативного меньшинства не смог реализовать свою законодательную программу. В то время как Закон 2011 года о парламентских выборах с фиксированным сроком требует, чтобы большинство голосов в парламенте составляло две трети, чтобы инициировать выборы, Джонсон обошел это требование, приняв Закон о досрочных парламентских выборах 2019 года при поддержке либерал-демократов. В результате выборов, состоявшихся 12 декабря 2019 года, Джонсон смог получить большинство из восьмидесяти мест, самое большое со времен Маргарет Тэтчер в 1987 году.

Формирование кабинета завершилось к 16 декабря, при этом Джонсон не заменил ни одного из членов прежнего правительства, занимающих свои должности на текущий момент (единственным новым лицом стал Саймон Харт, получивший портфель министра по делам Уэльса ввиду отставки Алана Кэрнса, состоявшейся ещё в ноябре).

Состав правительства

История

Примечания 

Джонсон
Правительство Великобритании
Джонсон
Политика Великобритании
Списки политиков Великобритании
Появились в 2019 году в Великобритании